es un personaje de la novela visual japonesa y serie anime Fate/stay night. Su seiyū es Mai Kadowaki.

Illya, como le gusta que le llamen, es una jovencita aristócrata alemana. Aunque tiene una apariencia y una actitud angelical, a veces llega a tener un comportamiento extremadamente cruel. También se comporta a veces como una “mocosa malcriada”. Pero contrario a lo que su apariencia pareciera indicar, tiene un insuperable grado de habilidad mágica, la cual supera a muchos de los participantes del Heaven's Feel.

Vivió toda su vida en Alemania, aunque una vez que su Servant Berserker es convocado, viaja a un castillo propiedad de su familia en las afueras de la ciudad de Fuyuki, acompañada solo por Berserker y dos mucamas llamadas Leysritt y Sella. Su viaje a Japón se debe, al menos en teoría, para participar en el "Heaven's Feel" como Master. Según Rin, a diferencia del resto de los magi (humanos con un circuito mágico integrado), Illya debe su tremendo poder a que en realidad ella es en sí un circuito mágico con forma humana. 

Ilya aparece inicialmente como el enemigo de Shirō Emiya, pero cuando Berserker es derrotado por Saber, ella se va a vivir con Shirō. Incluso desde antes daba muestras de tener cierta simpatía por él, portándose muy cariñosa.

Origen 
En Heaven's Feel nos dicen quién es Illya realmente: es un homúnculo, creado a partir de circuitos mágicos por la familia Einzbern. El motivo: ser el núcleo del Santo Grial, el Grial Menor capaz de convocar al Gran Grial, que es el verdadero Heaven's Feel. De hecho, la familia Einzbern ha sido creadora de un gran número de homúnculos, con el objetivo de usarlos en el Heaven's Feel como núcleo del Grial, alcanzar la Tercera Magia y llegar al “Núcleo de todas las cosas” o Divinidad. Estos homúnculos son su especialidad y por ello son los de mayor factura y poder que uno estándar.

Homúnculo es un concepto introducido por el alquimista Paracelso, quien afirmaba que le era posible crear un humano “falso”, una criatura nacida a partir de la mezcla de esperma humano, huesos, piel y pelo. Se deduce que estos elementos no tienen porque pertenecer a un ser humano, por lo que se puede crear un híbrido o “falso ser” de cualquier animal. Al no nacer de forma normal, el homúnculo trae algunas características especiales, como la baja estatura, falta de ciertas partes del intelecto e imposibilidad de reproducción (en parte los Einzbern han solucionado esto haciendo homúnculos más perfectos).

Según la teoría de los Einzbern, un ser humano no puede crear circuitos mágicos, sin embargo se puede crear un humano a partir de un circuito mágico. Basado en esto, un homúnculo es un circuito mágico hecho humano. Esto hace sus existencias débiles, frágiles y de un tiempo muy limitado, pero con un nivel de poder muy superior al de un ser humano. El concepto de la edad no existe para ellos. Una vez que nacen, la razón de su existencia les es impuesta. El homúnculo perfecto sería aquel que es una extensión de la naturaleza en sí, creado por manos humanas y longevo hasta que Gaia muriera. 

En el prólogo de "Fate Zero" detallan por completo el origen de Illya, en una conversación entre Irisviel von Einzbern y Kiritsugu Emiya justo el día de su nacimiento. Nos cuenta que el caso de Illya es un caso especial, como también el de su madre llamada Irisviel Von Eizbern. Irisviel fue el primer homúnculo capaz de reproducirse, y por tanto Illya sería el primer homúnculo natural, nacida en el seno materno y tratada desde que era un mero feto para convertirla en circuitos mágicos. Illya es un experimento de los Eizbern para crear otro nuevo homúnculo que pudiera reproducirse naturalmente.

Además, tanto Irisviel como Illya son exactamente iguales, excepto que Irisviel si logró un desarrollo acorde a su edad, mientras que Illya ya no creció a partir el momento en que inició su entrenamiento. Su similitud no se debe a que son madre e hija, sino a que fueron creadas a partir de un mismo homúnculo: Justica Von Einzbern, el primer homúnculo creado por los Einzbern y uno de los fundadores del Heaven's Feel (junto con Nagato Tohsaka y Zoken Matou) hace 200 años. Su padre es Kiritsugu Emiya, y por tanto al ser Shirou hijo adoptivo de Kiritsugu es técnicamente hermanastra de Shirou.

Objetivo para participar en el Heaven's Feel 

Según Fate Zero, para cuando se realizó el Cuarto Heaven's Feel, Illya tenía 8 años. Los sucesos ocurridos en Fuyuki causaron un alboroto entre los Einzbern: Irisviel murió como núcleo del Grial, tal y como estaba planeado, pero Kiritsugu no hizo su parte, y en vez de obtenerlo había destruido el Santo Grial. Para colmo, los había abandonado y había salvado a un niño al que ahora criaba como su hijo. 

Illya se sentía abandonada y odiaba a su padre, comenzando a corta edad (más de la debida) su entrenamiento mágico, preparándose para el futuro Heaven's Feel. Aun teniendo 18 años, luce como era a los 11 años, cuando inició su entrenamiento. 

Se volvió una de las mejores hechiceras, por lo que es la elección perfecta para ser enviada por los Einzbern a la guerra junto con el servant Berserker (sin embargo como experimento no es perfecta, como su desarrollo se detuvo no puede reproducirse, y sus circuitos mágicos han reducido su vida a sólo un año cuando inicia el quinto Heaven's Feel). Su objetivo, dado por los Einzbern, es matar al traidor Kiritsugu y completar el ritual del Santo Grial. Sin embargo, ella tiene sus propios planes. 

Una vez que se entera que Kiritsugu ha muerto pone su atención en Shirou. Lo primero que hace es buscarlo, y da con él apenas iniciado el Heaven's Feel, aun cuando Shirou no ha sido elegido como Master. Al día siguiente, cuando Shirou convoca a Saber, lo ataca tanto a él como a Rin: Saber y Berserker pelean pero la lucha queda inconclusa, cuando Shirou se entromete protegiendo a Saber y quedando mal herido. Esto deja a Illya muy sorprendida, y opta por retirarse. Más tarde se topará nuevamente con Shirou, aunque mostrará un lado más amable y cariñoso, contándole a Shirou algunas cosas sobre su vida. 

Aunque al principio buscaba matar a Shirou, Illya se da cuenta de que no es una mala persona; aunque sabe que es su hermano no se lo dice, simplemente busca la manera de estar junto a él. Todas sus acciones son debido a que no quiere quedarse sola de nuevo, por eso que se le pega tanto y luego lo secuestra para hacerlo su sirviente. Illya lo que menos desea es quedarse sola de nuevo.

Rol

Unlimited Blade Works 
En Unlimited Blade Works, Illya tiene muy poca participación, se revela rápidamente a Rin y a Shirou como Master, pero ya que la amenaza principal es Caster, no toma ninguna acción contra ellos. Rin y Shirou la buscan para tener mayor probabilidad de victoria contra Caster, pero cuando llegan Berserker y Gilgamesh se enfrentan, y Berserker es derrotado.

Ilya es asesinada por Gilgamesh sin que Shirou pueda hacer algo. En este escenario, veremos algunos aspectos de su pasado: como fue la invocación de Berserker (mediante una roca del templo de Hercules); y como este se había convertido en su único amigo y parte de su entrenamiento, aprendiendo a controlar a Berserker sin problemas, algo no muy común en servants de esta clase.

Heaven's Feel 
 
En Heaven's Feel, en un principio hace exactamente lo mismo que en Fate: enterada de que Kirisugu ha muerto, busca vengarse del chico que tomó su lugar. Tomando a Rin y a Shirou por sorpresa los ataca, y Shirou termina herido protegiendo a Saber.
 
Cuando unos días después vuelven a encontrarse, Illya se porta más cariñosa con Shirou, y de alguna manera comienzan a coincidir en el parque, platicando de cualquier cosa. Shirou se gana la confianza de Illya y ésta le muestra mediante una ilusión detalles de su vida, como su castillo y las mucamas que la atienden. Además le habla de un objeto llamado "Heaven Dress", aunque no le dice de que se trata. A pesar de que la situación con Sakura, la amenaza de "la sombra", y Zoken Matou preocupan a Shirou, los momentos que pasa con Illya son de tranquilidad.
 
Poco a poco la admiración de Illya por Shirou se transforma en verdadero cariño (Illya menciona que a partir de ese momento ha decidido estar con la persona que ama), y comienza a verlo como su hermano mayor. Perderá a Berserker cuando este es derrotado por Dark Saber, y apenas es salvada por Shirou. Luego, junto a Kirei Kotomine, se las arreglaran para sustituir su brazo perdido por el de Archer.
 
A partir de este momento su carácter cambia mostrando una inteligencia y un conocimiento superior al normal, dando la impresión de ser la única que conoce la relación Shirou/Archer, aunque prefiere callárselo. Luego es ella quien le explica a Shirou el problema que le ocasiona tener ese brazo (es decir, que sus circuitos mágicos lo consumen poco a poco) y después se va con Rin para discutir algunos asuntos sobre el viejo Kishua, el mago Zelretch Schweinorg y lo que implica la creación de la espada enjoyada. Cuando decide que será Shirou quien la cuide, tendrá una extraña discusión con Rin sobre quien de las dos Shirou será su nuevo Servant.
 
Illya se dedicara junto con Rin a los preparativos de la creación de la espada enjoyada y portarse como hermana mayor, regañado y cuidando a Shirou, especialmente cuando se trata del uso de su nuevo brazo, y los peligros que conlleva.

Fate Hollow Ataraxia 
Aquí vemos a la misma Illya de siempre, tierna y angelical. También seguirá siendo una malcriada sobre todo cuando discute con Esteno y Euryale, las hermanas de Rider. Demostrará su inteligencia y conocimientos superiores al ser la primera en descubrir que ninguno de ellos es real; de hecho, pareciera saberlo desde el principio. Por lo demás seguirá siendo igual de pegadiza con Shirou, y peleará al lado de Berserker contra los lobos sombra de Angra Manyu.

Habilidades 
Como homúnculo que es, su cantidad de energía mágica es desorbitada y descomunal, permitiéndole realizar con facilidad conjuros que normalmente serían agotadores para otros hechiceros. Al ser el Grial Menor, puede obtener cualquier información de los servants una vez hayan muerto. Así es como sabe que Archer y Shirou son la misma persona, ya que leyó los recuerdos de Archer. Por otro lado, los Einzbern son magis que perdieron su magia verdadera (crear el cuerpo perfecto con el alma). Sin embargo, se dice que conservan una versión taumatúrgica y falsa de esa magia creando criaturas de Maná. Eso no se ha comprobado, pues Illya suele bastarse con la brutalidad de su servant, y no realiza ningún conjuro en presencia enemiga.

Mystic Eyes (Magan u Ojos Místicos) : 
Otorgan el poder de interferir con el mundo exterior. La adquisición de los Ojos Místicos sucede cuando hay algún tipo de mutación en los Circuitos Mágicos situados en el área alrededor de los ojos. Los Ojos Míticos generalmente funcionan como hechizos de acción y se activan a través de la utilización de prana. Es la prueba de ser un mago de primera clase, ya que otorga un gran poder, siendo fáciles de ocultar. Los hay de varios tipos y niveles, entre los de mayor nivel encontramos a los “Ojos Místicos de Percepción Mortal” que poseen Shiki Tohno y Shiki Ryugi por ejemplo, y también hay ojos místicos que poseen familis completas, conocidos como “Ojos Puros”, como los que posee el clan Nanaya (Nanaya Kiri), la familia original de Shiki Tohno, Illya posee uno de los ojos místicos más comunes, conocidos como Binding o Sokubaku, con estos ojos Illya puede paralizar a cualquiera con el que tenga contacto visual. Illya utiliza este poder cuando secuestra a Shirou en el escenario Fate.

Referencias 
Obtenido de: 
" http://zettayagami.wordpress.com/fate-stay-night/personajes/illyasviel-von-einzbern/ "

Personajes de Fate/stay night
Magos ficticios
Alemanes ficticios